Леобендорф (Нижняя Австрия)
 Леобендорф — район города Лауфен.